Hiëronymus, een jongensnaam
Hiëronymus van Stridon, een kerkvader uit de 4e eeuw

Personen met de achternaam Jerome
Jennie Jerome, de moeder van Winston Churchill
Jerome K. Jerome, een Brits schrijver

Plaatsnamen
Jerome (Arizona)
Jerome (Arkansas)
Jerome (Idaho)
Jerome (Illinois)
Jerome (Pennsylvania)